Seznam brigad z zaporedno številko 55.

Seznam 
 Pehotne
 55. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 55. oklepna brigada (ZDA)

Glej tudi